Оттон I (; д/н — 1040/1041) — третій граф Лувену і маркграф Брюсселю в 1038—1040/1041 роках.

Згідно «Хроніки Сігіберта» був сином графа Генріха I, якому спадкував у 1038 році. Втім вже 1040 або 1041 року раптово помер від якоїсь швидкоплинної хвороби. За сучасними версіями ймовірно повалений власним стрийком Ламбертом, що захопив графство Лувен.

Примітки

Джерела 
 COMTES de LOUVAIN
Графи Лувену
лувенський дім